Alexander Henderson je lahko:
 Alexander Henderson (fotograf)
 Alexander Henderson (teolog)
 Alexander Henderson (politik)
 Alexander Henderson (zdravnik)